

Арктика 
 Туле (Уумманнак / Дандас) — бывший эскимосский посёлок на севере Гренландии, находившийся ранее на территории, где сейчас базируется американская авиабаза Туле.
 Новый Туле — разговорное название города Каанаак, куда в 1953 году были переселены жители посёлка Туле (Уумманнак)
 Туле (Питуффик) — авиабаза США на месте посёлка Туле (Уумманнак)
 Туле (культура) — древнеэскимосская культура
 Туле (легендарный остров) — легендарный северный остров, описанный греческим путешественником Пифеем (ок. 350 — ок. 320 г. до н. э.)
 Туле (гора) — гора на острове Байлот (Нунавут, Канада)

Прочее 
 Общество Туле — немецкое тайное общество.
 (279) Туле — астероид в Солнечной системе, во внешней части главного пояса.
 Ультима Туле (Ultima Thule) — неофициальное обозначение транснептунового астероида (486958) 2014 MU69 из пояса Койпера.
 Туле — остров в архипелаге Южные Сандвичевы острова.
 Туле, Поль-Жан (1867—1920) — французский поэт.
 Туле () — община в уезде Вантян, провинция Йенбай, Вьетнам.

См. также 
 Ultima Thule
 Тул
 Тула (значения)